Celerinus ist das Cognomen folgender Personen:

 Iulius Celerinus, römischer Offizier
 Marcus Ulpius Celerinus, römischer Soldat